

Patronymes 

 Francisque Sarcey, critique dramatique (1827-1899) ;
 Yvonne Sarcey, femme de lettres (1869-1950) ;
 Martine Sarcey, actrice (1928-2010) ;
 Paulette Sarcey, militante et résistante communiste (1924-2020).

Toponymes 
Deux communes françaises portent ce nom :
 Sarcey, dans la Haute-Marne ;
 Sarcey, dans le Rhône.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France